Ю́рий Миха́йлович Гончаро́в:
 Гончаров, Юрий Михайлович (1939—2020) — советский и российский актёр театра и кино.
 Гончаров, Юрий Михайлович (род. 1968) — российский историк, профессор кафедры отечественной истории Алтайского государственного университета.